Girgenti — метеорит-хондрит масою 16000 грам.

Посилання 
 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук

Бібліографія 
 Max H. Hey. On the fall of the Girgenti meteorite and on the known specimens of this fall. American Journal of Science. March 1951 vol. 249 no. 3 249-253
 Levi-Donati, G. R.; Jarosewich, E., "Mineralogical and Chemical Researches on L-Chondrites: Firgenti", Meteoritics, volume 7, number 2, page 109, 06/1972

Метеорити